Харольд Крэкстон (;  — ) — английский пианист, музыкальный педагог и композитор.

Биография 
Окончил фортепианную школу Тобайаса Маттея (среди его учителей был также Катберт Уайтмор). На протяжении 1910-20-х годов работал как аккомпаниатор с выдающимися вокалистами (Нелли Мелба, Клара Батт, Елена Герхардт, Астра Десмонд, Джон Маккормак), а также с Лайонелом Тертисом и Жаком Тибо. В 1914—1919 годах преподавал в школе Маттея, а затем до 1965 года был профессором Королевской академии музыки.

Крэкстону принадлежат различные (преимущественно небольшие) фортепианные пьесы и вокальные сочинения (песни), в том числе на стихи Шекспира; некоторые песни Крэкстона входили в репертуар вокалистов, с которыми он работал. Кроме того, Крэкстон осуществил фортепианные переложения различных пьес Франсуа Куперена, Генри Пёрселла, И. С. Баха и других.

У Крэкстона и его жены Эсси, урождённой Фолкнер, было шестеро детей, в том числе художник Джон Крэкстон и гобоистка Джанет Крэкстон.

Примечания 

Пианисты Великобритании
Композиторы Великобритании
Академические музыканты Великобритании
Музыкальные педагоги Великобритании
Ученики Тобайаса Маттея
Преподаватели Королевской академии музыки
Президенты Независимого общества музыкантов